The Real Thing peut désigner :

Musique

Groupe 

 The Real Thing désigne un groupe de musique auteur du hit britannique You To Me Are Everything.

Chansons 
 The Real Thing, une chanson interprétée par Russell Morris.
 The Real Thing, une chanson interprétée par Highway.

Album 

 The Real Thing, un album de Midnight Oil ;
 The Real Thing, un album du musicien de blues Taj Mahal ;
 The Real Thing, un album de Faith No More.
 The Real Thing, un album de Vanessa Williams

Pièce de théâtre 
 The Real Thing, une pièce de théâtre de Tom Stoppard.

Série télévisée 
 The Real Thing, une série télévisée japonaise de Kōji Fukada.

Autres 

 It's the real thing est un slogan utilisé la compagnie Coca-Cola.